Arthur Abraham (eredeti neve:Avetik Abrahamján) (Jereván, 1980. február 20. –) örmény származású német ökölvívó. Öccse Alexander Abraham, szintén ökölvívó.

Profi karrierje 
2005. december 10-én a nigériai Kingsley Ikeke legyőzésével lett a IBF középsúlyú világbajnoka. A címét tízszer védte meg sikeresen, majd 2009-től nagyközépsúlyban bokszol.

A német Boxsport Magazin zsinórban négyszer is (2006-2009) a Sauerland színeiben versenyző Abrahamot  megválasztotta a legjobb németországi bokszolónak.
 31 mérkőzéséből 31-et nyert meg, 25-öt időn belül.
 2005-2009 – IBF középsúlyú világbajnok

További információk 
 személyes honlapja
 profi mérkőzései
 boxen.com
 Interjú Arthur Abrahammal

Német ökölvívók
Örmény ökölvívók
Világbajnokok (profi ökölvívás)
1980-ban született személyek
Élő személyek